Vukovci je lahko:
 Vukovci (Slovenija)
 Vukovci, Črna gora